Als Friedenspark werden bezeichnet:

eine Gedenkanlage für Zwangsarbeiter im Dritten Reich in Hemer, siehe Stammlager VI A
eine Grünanlage in Köln, siehe Friedenspark (Köln)
eine Grünanlage in Leipzig, siehe Friedenspark (Leipzig)
eine Grünanlage in Ludwigshafen am Rhein, siehe Friedenspark (Ludwigshafen)
Gedenkanlagen als Mahnmal gegen den Atombombeneinsatz in Hiroshima (Friedenspark Hiroshima) und in Nagasaki (Friedenspark (Nagasaki))
grenzüberschreitende Schutzzonen, siehe Peace Park